La Paloma, een lied van de Spaanse componist Sebastián Iradier.
 La Paloma (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas.
 La Paloma (Uruguay), een plaats in Uruguay.
 La Paloma (Oostende), een voormalig gebouw in Oostende